Апеп (Апоп) — злий демон в релігії стародавнього Єгипту, одвічний ворог бога сонця Ра.
 99942 Апофіс — астероїд діаметром близько 300 метрів, та масою 20 млн т.
 Апофіс — гоа'улд, один з найголовніших негативних героїв серіалу «Зоряна брама: SG-1» у вигаданому всесвіті Зоряних Брам.

Див. також 
 Апофіза (значення)